Naives kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Naives-en-Blois, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Naives-Rosières, departementet Meuse i regionen Grand Est,